Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2014 der Damen in Marrakesch. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 20. April 2014 stattgefunden hat; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Marrakesch